3. tisočletje pr. n. št. | 2. tisočletje pr. n. št. | 1. tisočletje pr. n. št.  

13. stoletje pr. n. št. | 12. stoletje pr. n. št. | 11. stoletje pr. n. št. | 10. stoletje pr. n. št. | 9. stoletje pr. n. št. | 8. stoletje pr. n. št. | 7. stoletje pr. n. št. 

 Druga stoletja  

Deseto stoletje pr. n. št. obsega leta od 1000 pr. n. št. do vključno 901 pr. n. št.

Desetletja in leta 

Opomba: leta pred in po petem stoletju pr. n. št. so pisana ležeče.

10. stoletje pr. n. št.